Погорелов — прізвище. Персоналії:

 Погорелов Віктор Володимирович — міський голова Ужгорода.
 Погорелов Юрій Сергійович — український науковець, доктор економічних наук, доцент.

Див. також 
 Погорєлов
українські прізвища